Maddalene – nel cattolicesimo, donne che frequentano percorsi di riabilitazione dalla prostituzione
Quartiere e Villaggio P.E.E.P. delle Maddalene – frazione del comune di Vicenza
Maddalene – frazione del comune di Fossano (provincia di Cuneo, Piemonte)
Stazione di Maddalene – ex stazione ferroviaria di Maddalene
Bastione delle Maddalene – baluardo delle mura austriache di Verona
Catena delle Maddalene – catena montuosa del Trentino-Alto Adige
Teatro Maddalene – teatro di Padova